Altieri es un apellido de origen italiano que puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Luis Altieri (1962-), artista plástico y yogui argentino.
 Maria Luisa Altieri Biagi (1930-2017), lingüista y gramática italiana.
 Michael Altieri (1983-), exluchador profesional estadounidense, más conocido por su nombre en el ring 'Batts Mikey'; en la actualidad trabaja para la World Wrestling Entertainment como árbitro.

Papas de la Iglesia Católica 
 Clemente X (1590-1676), papa 239º (29 de abril de 1670 – 22 de julio de 1676), también conocido como 'Emilio Bonaventura Altieri'.

Referencias